Deutz AG, een Duitse motorenfabriek 
Magirus-Deutz, een vrachtwagenfabrikant
Deutz-Fahr, een tractorenfabrikant 
Deutz (automerk)
Deutz-Allis, een Duits/Amerikaanse producent van tractors
 Köln-Deutz, een voorstadje van Keulen
 Abdij Deutz, een klooster in Köln-Deutz
 Deutz (champagne), een champagnemerk

Deutz als achternaam
Rupert van Deutz (1075-1129), ook Rupertus Tuitensis, Keulse exegeet en mysticus
Deutz (familie)
Joseph Deutz (1624-1684), getrouwd met Lucretia Ortt
Willem Gideon Deutz
Deutz van Assendelft
Andries Adolf Deutz van Assendelft, Amsterdams regent, oud-lid Staten-Generaal etc.
Agneta Deutz

Hendrik Jan Deutz van Assendelft en Anna Maria Margaretha Rendorp
Paulina Agneta Deutz van Assendelft, (1835 - 1913). 
Deutz van Lennep
Jhr.Mr. Diederik Jacob Carel van Lennep (1866) en Jkvr. Paulina Agneta Deutz van Assendelft  
Hendrik Jan Deutz van Lennep

Zie ook 

 Deutsch (doorverwijspagina)
 Duits (eigennaam) (doorverwijspagina)